Волков Михайло Васильович (1895-1968) — генерал-лейтенант танкових військ.
 Волков Михайло Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Михайло Давидович (1932-2001; справжнє прізвище — Вільф) — радянський і російський актор театру і кіно, Заслужений артист РРФСР (1978).
 Волков Михайло Євдокимович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Михайло Іванович (1927-2021) — український радянський державний і партійний діяч, почесний громадянин міста Первомайська.
 Волков Михайло Карпович (1922—2007) — танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Див. також 
 Волков
Сторінки зі списками однофамільців-тезок